Het ATP-toernooi van Umag 2019 (met de officiële naam Plava Laguna Croatia Open Umag 2019) werd gespeeld van 15 tot en met 21 juli 2019. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Umag
ATP-toernooi van Umag